PEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Bol'šoe Savino, Perm', Russia